Cleve ist der Name folgender Orte:
 Cleve, historischer Name der Kreisstadt Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Cleve (Borgholzhausen), Stadtteil von Borgholzhausen im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Cleve (Rensefeld), ehemaliges Dorf auf dem Gebiet der heutigen Stadt Bad Schwartau im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Cleve (Australien), Ort in South Australia

Cleve, auch Clève ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Cleve (1937–1985), schwedischsprachiger finnischer Schriftsteller

 Astrid Cleve (1875–1968), schwedische Botanikerin und Chemikerin
 August Lüdecke-Cleve (1868–1957), deutscher Tier- und Landschaftsmaler
 Carl Cleve (1790–1860), hannoverscher Amtmann in Grauhof bei Goslar, siehe Cleve (Beamtenfamilie)
 George Cleve († 2015), US-amerikanischer Dirigent
 Halfdan Cleve (1879–1951), norwegischer Komponist
 Hartwig Cleve (1811–1883), deutscher Verwaltungsjurist
 Heinz von Cleve (1897–1984), deutscher Schauspieler 
 Hendrik van Cleve, niederländischer Maler
 Jenny Clève (1930–2023), französische Schauspielerin
 Johann Friedrich Cleve (1739–1826), deutscher Offizier
 Johannes de Cleve (1528/29–1582), deutscher Komponist und Kapellmeister
 John Cleve, von Andrew J. Offutt mit anderen Science-Fiction-Autoren verwendetes Gemeinschaftspseudonym
 Joos van Cleve (16. Jahrhundert), niederländischer Maler
 Karl Cleve (1901–1979), deutscher Ingenieur und Insektenkundler
 Kerr (van Cleve) Smith (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Martin van Cleve (1520–1570), niederländischer Maler
 Per Teodor Cleve (1840–1905), schwedischer Naturforscher
Richard Cleve (* 1960), kanadischer Informatiker
 Urban Cleve (* 1930), deutscher Ingenieur, Manager des Anlagenbaus im Ruhestand und ehemaliger Leichtathlet

Siehe auch:

 Cleve (Beamtenfamilie)
 Kleve (Begriffsklärung)
 Clèves
 Gleve